A Primeira Divisão do Campeonato Sueco de Futebol da temporada 1944–45, denominada oficialmente de Allsvenskan 1944–45, foi a 21º edição da principal divisão do futebol sueco. O campeão foi o IFK Norrköping que conquistou seu 2º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 
 

1944–45
1944 no futebol
1945 no futebol
Desporto na Suécia em 1944
Desporto na Suécia em 1945